Il singolare del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vasilīs Mazarakīs che ha battuto in finale Viktor Troicki 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Simon Greul (quarti di finale)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (Campione)
 Roko Karanušić (primo turno)

 Francesco Aldi (semifinali)
 Melle Van Gemerden (semifinali)
 Jean-Christophe Faurel (secondo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2005